Santander – miasto i duży port w północnej Hiszpanii
 Santander – stacja kolejowa w Santanderze
 Port lotniczy Santander
 Racing Santander – klub sportowy
 Kantabria, dawniej Santander – wspólnota autonomiczna w Hiszpanii zawierająca jedną prowincję o tej samej nazwie
 Santander – departament Kolumbii
  Santander de Quilichao – miasto w Kolumbii w departamencie Cauca
 Santander – jednostka osadnicza na Filipinach, w prowincji Cebu
 Banco Santander – największy bank w Hiszpanii
 Santander Bank Polska
 Santander Consumer Bank
 Colección Santander

Osoby noszące nazwisko Santander 
 Federico Santander – paragwajski piłkarz
 Francisco de Paula Santander – kolumbijski wojskowy

Zobacz też 
 Nowe Santander
 Norte de Santander

Przypisy